Hayuma Tanaka (Matsumoto, 31 de julho de 1982) é um futebolista profissional japonês, volante, milita no Matsumoto Yamaga FC.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Nagoya Grampus Eight
Futebolistas do Matsumoto Yamaga FC